Gepp kan som auktorsförkortning betyda:

 Anthony Gepp
 Ethel Sarel Barton Gepp

Robotskapade auktorsförkortningar